Lavalette (Aude) – comune francese
Lavalette (Alta Garonna) – comune francese
Lavalette (Hérault) – comune francese